Бертоли () — имя собственное итальянского происхождения; распространено в виде фамилий.
Известные носители:
 Бертоли, Паоло (1908—2001) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Бертоли, Пьеранджело (1942—2002) — итальянский певец-исполнитель авторской песни и общественный деятель.
 Бертоли, Роб (род. 1955) — голландский военный деятель, бывший командующий Королевской армией Нидерландов, глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов с 2011 года.

См. также 
 Bertoli, srl — завод в Италии, занимающийся изготовлением насосов высокого давления (плунжерных) и гомогенизаторов. Находится в городе Парма.
 Бертоль